Az 1952. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 50 km-es versenyszámát február 20-án rendezték a Holmenkollen síközpontban. Az aranyérmet a finn Veikko Hakulinen nyerte. A Magyarországot képviselő Sajgó Pál a 27., Berecz Ignác pedig a 31. helyen végzett.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F50